

Tablica 

1999./00.
Zagrebačka-0-JŽNL